Everus VE-1 – elektryczny samochód osobowy typu crossover klasy miejskiej produkowany pod chińską marką Everus od 2018 roku.

Historia i opis modelu 

W kwietniu 2018 roku chińsko-japońskie joint venture Guangqi Honda, do którego należy marka Everus, przedstawiło studyjną zapowiedź pierwszego nowego modelu filii od czasu wycofania z produkcji sedana S1. Prototyp EV Concept ogłosił zmianę profilu marki na zajmującą się produkcją pojazdów elektryczny.

Seryjny model pod nazwą Everus VE-1 został przedstawiony jesienią 2018 roku, przyjmują postać bliźniaczego pojazdu względem oferowanego równolegle w Chinach crossovera Honda Vezel. Od spalinowego odpowiednika VE-1 odróznia się innym wyglądem pasa przedniego z gniazdkiem ładowania między reflektorami i innymi wkładami lamp tylnych

Sprzedaż 
Everus VE-1 jest samochodem produkowanym i sprzedawanym z przeznaczeniem wyłącznie na rynek chiński, bez planów poszerzania zasięgu rynkowego.

Dane techniczne 
Samochód napędza układ czysto elektryczny rozwijający moc 163 KM mocy, składając się z baterii 53,6 kWh oferującej zasięg na jednym ładowaniu wynoszący 340 kilometrów

Przypisy 

VE-1
Samochody subkompaktowe
Samochody elektryczne
Crossovery
Samochody z lat 2010–2019
Samochody z lat 2020–2029